UC Browser, een webbrowser voor smartphones
 Microcontroller afgekort als "μC" of "uC", een microprocessor die wordt gebruikt om elektronische apparatuur te besturen
 Union Communale, een lokale politieke partij in Franstalig gebieden.
 Uitzetcentrum, een speciaal, tijdelijk huis van bewaring
 Unified Communication, alle vormen van spraak en berichtenverkeer die een individu benut
 Verschillende universiteiten, onder andere:
 Universiteit van Californië
 Universiteit van Chicago